Unity har flere betydninger:

 Unity (modul til rumstation) - et modul til den Internationale Rumstation.
 Unity (spilmotor) - en multiplatformsspilmotor.
 Unity (skrivebordsmiljø) - et skrivebordsmiljø til Ubuntu.